Item (englisch für „Eintrag, Element“) steht für:

 Item (Test), einzelne Frage oder Testaufgabe in einem psychologischen Test
 Item (Computerspiel), sammelbarer Gegenstand in Computerspielen
 item (Partikel), veraltetes satzverknüpfendes Funktionswort

 item Industrietechnik, deutsches Unternehmen mit Hauptsitz in Solingen

Item ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Item (1927–1990), Schweizer Maler und Lithograf

ITEM steht für:
 Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin, Hannover

Siehe auch:

 Idem (Begriffsklärung)

Abkürzung